Rafael Piovezan (Santa Bárbara d'Oeste, 1 de abril de 1982) é um biólogo e político brasileiro, prefeito do município brasileiro de Santa Bárbara d´Oeste, São Paulo.

Carreira 
Piovezan é graduado em ciências biológicas pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Rio Claro. Fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em zoologia, pela Unesp, publicando artigos científicos nas mais renomadas revistas científicas do Brasil e do mundo. É revisor da Revista Brasileira de Entomologia, Journal Vector Ecology, Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical entre outros periódicos da área.

Começou a trabalhar com usinagem mecânica, mas também foi bancário, biólogo concursado da prefeitura de Santa Bárbara e professor de faculdade nos cursos de enfermagem, biomedicina e fisioterapia. Também é orientador de mestrado profissional da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).

Foi secretário de Meio Ambiente e diretor-superintendente do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Em 2016, foi eleito vice-prefeito na gestão de Denis Andia, acumulando as funções de diretor-superintendente do DAE no período. Em 2020 foi eleito prefeito de Santa Bárbara d’Oeste], com 39.519 votos, o que equivale a 43,15% dos votos válidos.

Ver também 
Lista de prefeitos de Santa Bárbara d'Oeste

Ligações externas 

Naturais de Santa Bárbara d'Oeste
Prefeitos de Santa Bárbara d'Oeste
Biólogos de São Paulo
Alunos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Professores da Universidade de São Paulo
Membros do Partido Verde (Brasil)